La saison 2019-2020, qui débute le , est la  édition du championnat d'Italie de football. Elle oppose les vingt meilleurs clubs d'Italie en une série de trente-huit journées.

Le champion en titre, la Juventus FC, défend son titre face à  équipes, dont trois promus, le Brescia Calcio, le US Lecce et le Hellas Vérone.

Cinq places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat ( directes en Ligue des champions, une place directe en Ligue Europa et une au deuxième tour de qualification). Une autre place qualificative pour la Ligue Europa sera garantie au vainqueur de la Coupe d'Italie. Les trois derniers du championnat sont relégués en deuxième division.

La Juventus est sacrée championne à l'issue de la  journée, pour la  fois consécutive et la  fois au total.

Participants

Relégations et promotions en début de saison 
Le , le Chievo Vérone est relégué en deuxième division après 11 ans en première division tandis que le , le Frosinone Calcio retourne en Série B après une seule saison en Série A
. Le , le Hellas Vérone effectue son retour en Série A après une seule saison en division B en vertu d'une victoire de 3–0 contre Cittadella dans le deuxième match de la finale éliminatoire pour la promotion en Série A.

Les participants 

La Juventus FC est l'équipe la plus titrée d'Italie avec trente-cinq sacres, dont ceux des huit dernières années, alors que l'AC Milan est l'équipe italienne avec le plus de coupes des champions avec sept à son actif ce qui la place deuxième derrière le Real Madrid avec 13 et devant le Liverpool FC avec six. L'Inter Milan demeure la seule équipe du championnat de D1 d'Italie à n'avoir jamais connu de relégation, étant en Serie A depuis 1908.
Légende des couleurs

Changements d'entraîneur

Déroulement de la saison 
Le , l'AC Milan est exclu des compétitions européennes pour la saison 2019-2020 pour non-respect des règles du fair-play financier exigé par l'UEFA. En conséquence, l'AS Rome est donc directement qualifiée pour la phase de groupes de la ligue Europa et le Torino FC joue le deuxième tour préliminaire de la même compétition.

Le , le premier ministre  italien Giuseppe Conte suspend tous les événements sportifs dans les régions de la Lombardie et de la Vénétie, ce qui comprend trois matchs, ainsi qu'un dans la région du Piémont, matchs qui devaient être joués la journée suivante, en raison de décès dus à l'épidémie du coronavirus. Une semaine plus tard, c'est six autres matchs qui sont reportés à une date ultérieure en raison du coronavirus. Le , le gouvernement italien décrète que tous les matchs du championnat seront disputés à huis clos jusqu'au . Le , Conte annonce que toutes les compétitions sportives en Italie sont suspendues pour une période indéterminée en raison de la crise du coronavirus. Le , la Fédération italienne annonce que la reprise ne pourra avoir lieu avant le  pour s'aligner avec le décret émis par le gouvernement italien .

Le , après trois mois d'arrêt, le SSC Naples remporte la coupe d'Italie aux tirs au but contre la Juventus de Turin . Trois jours plus tard, la compétition du championnat national reprend, dans l'optique de terminer la saison avec les matchs restants.

Le , la Juventus de Turin remporte le 36e titre de son histoire et un neuvième consécutif avec une victoire de 2–0 contre la Sampdoria .

Classement et résultats

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués et enfin du nombre de point de Fair-Play. Les quatre premiers sont qualifiés directement pour les poules de la Ligue des champions de l'UEFA 2020-2021. Le cinquième est qualifié pour la phase de groupes qualificatif de la Ligue Europa 2020-2021 et le sixième est qualifié pour le deuxième tour qualificatif de la Ligue Europa 2020-2021. Si le vainqueur de la coupe est européen de par son classement, les cinquième et sixième sont qualifiés directement pour les poules de la Ligue Europa 2020-2021, le septième passera par le deuxième tour de qualification.

Classement

Leader par journée

Lanterne rouge par journée

Résultats

Statistiques

Évolution du classement 
Le tableau suivant récapitule le classement au terme de chacune des journées définies par le calendrier officiel, les matchs joués en retard sont pris en compte la journée suivante.

En gras et italique, équipes comptant au moins un match en retard.

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Coup du chapeau 

Note
(H) – Domicile ; (A) – Extérieur

Parcours en Coupes d'Europe 

Le parcours des clubs italiens en coupes d'Europe est important puisqu'il détermine le coefficient UEFA, et donc le nombre de clubs italiens présents en coupes d'Europe les années suivantes.

Notes et références 

2019-2020
Italie M1
Football M1
Championnat M1